Monteagle kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Monteagle,

Australien 

 Monteagle (ort i Australien), New South Wales, Young,

USA 

 Monteagle (ort i USA), Tennessee, Marion County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar